HMS Isis je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Isis (1744) 
 HMS Isis (1747) 
 HMS Isis (1774) 
 HMS Isis (1819) 
 HMS Isis (1896) 
 HMS Isis (D87)

Isis